Medial Saúde é uma empresa brasileira de planos de saúde, com sede na cidade de São Paulo.

História
A Medial Saúde foi criada em 1961, inicialmente em um pequeno consultório no bairro de Moema, em São Paulo. Que, dois anos mais tarde, se transformou no Pronto-Socorro Alvorada.

Em 1967, um grupo de quatro médicos transformaram o Pronto-Socorro em uma Casa de Saúde, com Ala de Emergência, Internação, Centro Cirúrgico, Raio X e etc. Nesse mesmo ano os quatro sócios fundaram uma centro médico e lhe deram o nome de a AMA (Assistência Médica Alvorada), que com o passar do tempo, em 1972, virou a Medial Saúde S/A já incorporando uma rede de Centros Médicos, Laboratórios e Clínicas Especializadas. 

A Medial adquiriu seu primeiro hospital em 1974, em São Paulo, depois de melhorado, recebeu o nome de Hospital Infantil Alvorada e atualmente mudou o nome para Hospital Alvorada Unidade de Reabilitação. Também em 1974 iniciou-se a construção do Hospital e Maternidade Alvorada, também localizado em Moema.

Hoje, além dos três hospitais e treze Centros Médicos Resolutivos em São Paulo, a Medial possui filiais em Campinas, Sorocaba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Brasília entre outras capitais e cidades do interior de São Paulo totalizando 16 estados. Possui uma rede credenciada de consultórios, hospitais e clínicas em todo o Brasil.

Em 2009, a empresa teve o seu controle acionário comprado pela Amil por  612,5 milhões de reais.https://oglobo.globo.com/economia/amil-compra-controle-da-medial-saude-3150529 Em 2010 a Medial Saúde e a Amil anunciaram a unificação de suas operações, porém o procedimento ainda deve ser submetido à aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar para que entre em vigor.

Ligações externas 
Sítio oficial

Empresas ex-listadas na B3
Empresas de São Paulo (cidade)
Empresas de cuidados de saúde do Brasil
Planos de saúde